Ааронсон — еврейская фамилия-патроним. Известные носители:
 Ааронсон, Аарон (1876—1919) — учёный-агроном, ботаник и сионистский деятель, один из создателей подпольной организации «НИЛИ».
  (род. 1952) — американский джазовый музыкант, «басист года» по версии журнала Rolling Stone в 1988 году.
  (1895—1966) — британский поэт и экономист.
 Ааронсон, Марк (1950—1987) — американский астроном, лауреат премий Жоржа ван Бисбрука и Ньютона Лэйси Пирса.
 Ааронсон, Сара (1890—1917) — деятельница подпольной организации «НИЛИ», сестра Аарона Ааронсона.
 Ааронсон, Скотт (род. 1981) — американский учёный, специалист в области теории вычислительных машин и систем.
  (род. 1942) — американский учёный-онколог.

Двойная фамилия
 Ааронсон-Бари, Рут (1917—2001) — американская учёная-математик, автор работ в области теории графов и гомоморфизмов.

См. также 
 Аронсон
 Эронсон

Примечания